Anete steht für:
 Anete (Vorname)

Añete steht für:
 Añete (bürgerlich: Antonio Salas Quinta; * 1985), spanischer Profifußballspieler

Siehe auch:
 Annette
 Aneta